Бесстрашный:

Корабли 
 «Бесстрашный» — эскадренный миноносец типа «Кит».
 «Бесстрашный» — эскадренный миноносец проекта 30-бис;
 «Бесстрашный» — эскадренный миноносец проекта 956 (с 2004 года — «Адмирал Ушаков»).

Фильмы 
 Бесстрашный (фильм, 1993) — острая психологическая драма, снятая австралийским режиссёром Питером Уиром в 1993 году
  — Великобритания, Германия, оригинальное название The Unscarred.
 Бесстрашный (фильм, 2006) — драма Ронни Ю, премьера которой состоялась в 2006 году.
 Бесстрашный (фильм, 2010) — боевик, снятый в Болливуде и вышедший в прокат в Индии в 2010 году.

См. также 
 Бесстрашный Жанно

Примечания